Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

240e régiment d'infanterie
240e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires